Biografies:
 Alessandro Scarlatti, compositor 
 Domenico Scarlatti, compositor i clavicembalista, sisè fill d'Alessandro Scarlatti
 Giuseppe Scarlatti, compositor, nebot de Domenico Scarlatti
 Pietro Filippo Scarlatti, compositor, fill d'Alessandro Scarlatti
 Giorgio Scarlatti, pilot de Formula 1
 6480 Scarlatti, asteroide del sistema solar